KCS Machelen is een Belgische voetbalclub uit Machelen. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 628. De clubkleuren zijn blauw en wit. De club speelde enkele seizoenen in de nationale voetbalreeksen.

Geschiedenis 
Cercle Sportif Machelen ontstond in 1924, hetzelfde jaar waarin het toetrad tot de KBVB. CS Machelen sloot aan met stamnummer 628. De club bereikte rond 1941 de Eerste provinciale waarin het twee decennia zou spelen. Op 24 februari 1955 werd de koninklijke titel toegekend, wat werd toegevoegd aan de clubnaam: Koninklijke Cercle Sportif Machelen. 

In 1957 kon het als tweede promoveren naar Vierde klasse. Het eerste seizoen werd maar net het behoud afgedwongen. Het seizoen nadien werd men kansloos laatste. De club zou nadien nooit meer aantreden op nationaal niveau.

Na drie seizoen in Eerste provinciale door te brengen, zakte de club naar Tweede provinciale. Sindsdien speelde KCS Machelen afwisselend in Tweede en Derde provinciale. Enkel in het seizoen 2003/04 speelde men nog eens op het hoogste provinciale niveau, maar men degradeerde onmiddellijk. In het seizoen 2022/23 speelt de club in Tweede provinciale.

Resultaten 

KCS Machelen
Sport in Machelen
Sportvereniging in Vlaams-Brabant